Cryphia acceptricula är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1924. Cryphia acceptricula ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
acceptricula